Die Erste Division 2005/06 war die 103. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 5. August 2005 und endete am 5. Mai 2006. Der RSC Anderlecht wurde zum 28. Mal in seiner Vereinsgeschichte Belgischer Meister.

Teilnehmer

Vereine im Überblick 
18 Mannschaften spielten in der Saison 2005/06 in der ersten Division. Zwölf Vereine kamen aus Flandern, vier Vereine aus der Wallonie und zwei Vereine aus der Brüsseler Region.

Aufsteiger 
Die Aufsteiger aus der zweiten Division waren SV Zulte Waregem und KSV Roeselare.

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation

Die Meistermannschaft des RSC Anderlecht 
(In Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Walter Baseggio (10/2) hat den Verein während der Saison verlassen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Spieltage und -daten auf rsssf.com
 History of soccer auf skynet.be

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2005/06